Línea 3 puede referirse a:

En España 

 Línea 3 de cercanías de Barcelona.
 Línea 3 de cercanías de Tarragona.
 Línea 3 de Servicios Ferroviarios de Mallorca.
 Línea 3 del EMT de Madrid.
 Línea 3 del EMT de Málaga.
 Línea 3 del EMT de Palma de Mallorca.
 Línea 3 del EMT de Valencia.
 Línea 3 del servicio interurbano de Lérida.
 Línea 3 del metro ligero de Madrid.
 Línea 3 del metro de Barcelona.
 Línea 3 del metro de Bilbao.
 Línea 3 del metro de Guadalajara.
 Línea 3 del metro de Madrid.
 Línea 3 del metro de Málaga.
 Línea 3 del metro de Sevilla.
 Línea 3 del metro de Valencia.
 Línea 3 del TRAM de Alicante.
 Línea 3 de bus de Almería.
 Línea 3 del TUC de Pamplona.
 Línea 3 de TUS de Santander.
 Línea 3 de autobús urbano de Parla.
 Línea 3 de autobús urbano de Alcorcón.
 Línea 3 de autobús urbano de Getafe.
 Línea 3 de autobús urbano de Alcobendas.
 Línea 3 de autobús urbano de Arganda del Rey.
 Línea 3 del Servicio Urbano de Algeciras.
 Línea 3 de autobús urbano de Granada.
 Línea 3 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza.

En otros países 

 Línea 3 de colectivos de San Antonio Oeste, Argentina.
 Línea 3 de colectivos de Santa Fe, Argentina.
 Línea 3 del Metro de São Paulo, Brasil.
 Línea 3 del metro de Santiago, Chile.
 Línea 3 del Metroplús, Medellín, Colombia.
 Línea 3 del metro de Nueva York, Estados Unidos.
 Línea 3 del metro de París, Francia.
 Línea 3 del metro de Ciudad de México.
 Línea 3 del Metro de Panamá.
 Línea 3 del Metro de Lima y Callao, Perú.
 Línea 3 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.